Кореньки — название населённых пунктов:

Россия 
 Кореньки — деревня в Истринском районе Московской области.
 Кореньки — деревня в Клинском районе Московской области.
 Кореньки — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Кореньки — деревня в Старицком районе Тверской области.